Рязанское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Рязанское сельское поселение — входит в Белореченский район

Омская область
 Рязанское сельское поселение — входит в Муромцевский район

Саратовская область 
 Рязанское сельское поселение — входит в Турковский район